In Session – album dal vivo di Albert King e Stevie Ray Vaughan
In Session – album di Lisa Stansfield